Вьялицына — женская русская фамилия. Известные носительницы:

 Вьялицына, Анна Сергеевна (род. 1986) — российская супермодель.
 Вьялицына, Марина Леонидовна (1964—1989) — советская волейболистка.